Lill-Mörttjärn kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Värmland 
Lill-Mörttjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,

Jämtland 
Lill-Mörttjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,

Ångermanland 
Lill-Mörttjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lill-Mörttjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Lill-Mörttjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,

Lappland 
Lill-Mörttjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Lill-Mörttjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även 
Mörttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn